The Stunt Man (1980), filme com Peter O'Toole e Barbara Hershey, traduzido no Brasil como O Substituto
 The Replacements (filme) (2009), com Keanu Reeves e Gene Hackman, exibido em Portugal como Os Substitutos
 Surrogates (2009), filme com Bruce Willis e Rosamund Pike, exibido como Substitutos no Brasil e Os Substitutos em Portugal
 Os Substitutos (desenho animado)

Desambiguação